A hongkongi labdarúgó-válogatott (becenevükön: Cédrusok) Hongkong nemzeti csapata, melyet a hongkongi labdarúgó-szövetség irányít. A csapat még nem jutott ki egyetlen labdarúgó-világbajnokságra sem.

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés

A válogatott szövetségi kapitányai

Külső hivatkozások 
 Hongkong a FIFA.com-on

Referenciák 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott